Il campionato mondiale Superbike 2017 è la trentesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Stagione 
Il titolo piloti è stato vinto, con cinque gare d'anticipo sulla fine del campionato, dal britannico Jonathan Rea, in sella ad una Kawasaki ZX-10R. Con questo titolo Rea eguaglia l'australiano Troy Bayliss a quota tre titoli vinti, diventando però il primo pilota nella storia del mondiale Superbike a vincere il titolo per tre stagioni consecutive. Il titolo costruttori, con un margine di 79 punti sulla più vicina delle inseguitrici, va alla Kawasaki.

Piloti partecipanti 
Fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Classifica Costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni